{{Фильм
|РусНаз      = Гражданин Токси: Токсичный мститель 4
|ОригНаз     = Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV
|Изображение = Toxie4.jpg
|Жанр        = Супергеройский фильм, чёрная комедия
|Режиссёр    = Ллойд Кауфман
|В главных ролях      = Дэвид МэттиКлайд ЛьюисДжо ФлейшейкерДебби РошонРон ДжеремиСтэн ЛиКори ФелдманЛеммиИлай РотДжули Стрэйн
|Продюсер = Майкл ХерцЛлойд Кауфман
|Сценарист = Ллойд КауфманПатрик КэссидиТрент Хэга
|Композитор = Уэс Нэги
|Оператор = Брендан Флинт
|Компания = Troma Entertainment
|Бюджет = 500 000 $
|Предыдущий фильм = Токсичный мститель 3: Последнее искушение Токси
|Следующий фильм = 
}}
«Гражданин Токси: Токсичный мститель 4» () — малобюджетный супергеройский фильм 2000 года режиссёра Ллойда Кауфмана, снятый в жанре чёрной комедии. Продолжение ленты 1989 года «Токсичный мститель 3».

 Сюжет 
Главный супергерой-мутант Нью-Джерси («не считая Бон Джови») Токси вновь встаёт на защиту правды, справедливости и токсичных отходов (), когда в тихом городке Тромавилле появляется банда глупых, но опасных бандитов-младенцев — «Подгузниковая мафия». Они хотят захватить местную школу (Tromaville’s School for the Very Special''). Ситуация усугубляется тем, что в результате глупого несчастного случая появляется «злая версия» Тромавилля — Амортвилль и всех его жителей, и в этом «новом» городе Токси пойман в ловушку, в то время, как в Тромавилле хозяйничает его злое отражение — Нокси…

В ролях

Камео

Отсылки к реальным событиям 
В фильме пародируется массовое убийство в школе «Колумбайн». Также многочислены упоминания таких явлений, как неонацизм и аборты.

В ленте явно пародируются фильмы «Гражданин Кейн» и «Ужас Амитивилля».

Премьерный показ в разных странах 

 Испания — 8 октября 2000 (Международный кинофестиваль в Каталонии)
 Нидерланды — 7 апреля 2001 (Фестиваль фантастических фильмов в Амстердаме); 21 марта 2010 (Amsterdam Tromathon)
 Франция — 15 мая 2001 (Каннский кинофестиваль 2001 (англ.))
 Япония — 2 ноября 2001 (Международный кинофестиваль фантастических фильмов в Токио); 10 августа 2002 (широкий экран, только в Токио)
 США — 2 ноября 2001 (только в Нью-Йорке); 8 февраля 2002 (только в Лос-Анджелесе); 22 марта 2002 (только в Филадельфии)
 Швеция — 16 ноября 2001 (Международный кинофестиваль в Стокгольме)
 Швейцария — 6 июня 2002 (Фестиваль андеграундного кино и музыки в Лузанне)
 Канада — 15 ноября 2002 (только в Оттаве)
 Италия — 2 декабря 2003 (выход DVD)
 Исландия — 12 апреля 2005 (Международный кинофестиваль в Рейкьявике)
 Германия — 26 августа 2008 (широкий экран)

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 2000 года
Кинокомедии 2000 года
Чёрные комедии США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Сатирические фильмы
Фильмы-квадриквелы
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы на английском языке
Фильмы Troma Entertainment
Фильмы Ллойда Кауфмана